Paron, commune française située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne-Franche-Comté ;
Paron, philosophe pythagoricien.